Il termine dolon in greco δόλος (Dolon) significa "inganno". Può anche riferirsi a:

Dolone – Personaggio della mitologia greca che combatté a Troia
Dolon (base aerea) – Base aerea a Semej, in Kazakistan
Dolon (Ysyk-Köl) – Villaggio nella regione di Ysyk-Köl
Passo di Dolon – Valico in Kazakistan
Dolon (contea) – Contea cinese
Dolon Nor – villaggio dell'omonima contea
7815 Dolon – Asteroide troiano
Dolon (arma) – Bastone animato dell'antica Roma